Nolan, férfi keresztnév
Nolan, texasi (USA) település
Nolan megye, Texas